Marine Opkomstcentrum (Voorschoten) - actief 1946-1961
 Korporaal Van Oudheusdenkazerne - Hilversum, Marine Opkomstcentrum in de periode 1961 tot 1984